Женское здание (Здание женщин) ():

 Женское здание — здание на Международной выставке хлопковых штатов 1895 года в Атланте.
 Женское здание — некоммерческий центр искусства и образования в Лос-Анджелесе.
 Женское здание — некоммерческий общественный центр искусства и образования в Сан-Франциско,.
 Женское здание — здание на Всемирной выставке 1893 года в Чикаго.